Rachide – in anatomia, la struttura, costituita dalla colonna vertebrale e dai suoi annessi, che sostiene la testa e il tronco
 Rachide – in botanica, l'asse principale di un'infiorescenza o la nervatura centrale di una foglia

Altri progetti